Lysimachia bezeichnet:
 die Pflanzengattung Gilbweiderich (wissenschaftlicher Name)

Antike Städte, lateinische Namensform:
 Lysimacheia (Thrakien) (am Hellespont)
 Lysimacheia (Ätolien)